Кратер Маркони () — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского радиотехника и предпринимателя Гульельмо Маркони (1874—1937) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Маркони являются кратер Деллинджер на северо-западе; кратеры Вильев и Ван ден Бос на севере; кратер Чаплыгин на северо-востоке; кратер Бейеринк на юго-востоке; кратер Деннинг на юге-юго-западе и кратер Шовене на западе-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 72,9 км, глубина 2,8 км.

Кратер Маркони имеет близкую к циркулярную форму с небольшими выступами в северной и южной части. Вал несколько сглажен, в южной части имеет понижение. Внутренний склон сохранил остатки террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1310 м, объем кратера составляет приблизительно 4800 км³.  Северная часть чаши сравнительно ровная, возможно выровненная лавой, южная часть – пересеченная. В юго-восточной части чаши расположены два небольших чашеобразных кратера. В центре чаши находится поднятие местности образованное несколькими холмами.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Маркони L относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-11, Аполлона-13, Аполлона-17.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны